Stanisławów Drugi peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 Stanisławów Drugi, village de la voïvodie de Łódź
 Stanisławów Drugi, village de la voïvodie de Mazovie